Ströer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ströer (1920–2011), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Ernst Ströer (Lehrer) (* 1886), deutscher Lehrer und Herausgeber
 Ernst Ströer (* 1963), deutscher Musiker, Arrangeur, Komponist, Musikproduzent und Projektentwickler
 Hans Ströer (1919–1986), aus Böhmen stammender Musiker, Komponist und Pädagoge
 Hans Peter Ströer (* 1956), deutscher Musiker, Komponist und Schauspieler
 Heinz Ströer (1919–1993), deutscher Verwaltungsjurist
 Kurt Ströer (1921–2013), deutscher Diakon und Jugendwart der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens

Ströer steht für:
 Ströer Media, ein deutsches, international tätiges Unternehmen, das in der Vermarktung von Außenwerbung tätig ist